Ву́лиця Ната́на Рибака́ — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Натана Рибака — вулиця в місті Ірпінь Київської області.
 Вулиця Натана Рибака — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Натана Рибака — вулиця в місті Шепетівка Хмельницької області.

Вулиці, названі на честь людей